Velika nagrada Španije 1980 je bila edina neprvenstvena dirka Formule 1 v sezoni 1980. Odvijala se je 1. junija 1980 na dirkališču Jarama. Zmagal je avstralski dirkač Alan Jones, Williams-Ford, drugo mesto je osvojil Jochen Mass, Arrows-Ford, tretji pa je bil Elio de Angelis, Lotus-Ford.

Dirka je bila prvotno načrtovana kot del Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1980, toda toda zaradi spora med FISA in FOCA dirka ni štela za prvenstvo, Ferrari, Alfa Romeo in Renault pa so dirko bojkotirali, ker jo je FISA razglasila za nelegalno. Ostala moštva, vsa s Fordovimi motorji, so se dirke udeležila, organizacijo pa je prevzela FOCA, združenje konstruktorjev, ki ga je vodil Bernie Ecclestone.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
! 1
| 26
|  Jacques Laffite
| Ligier-Ford
| 1:12,64
| -
|-
! 2
| 27
|  Alan Jones
| Williams-Ford
| 1:13,02
| + 0,38
|-
! 3
| 25
|  Didier Pironi
| Ligier-Ford
| 1:13,03
| + 0,39
|-
! 4
| 28
|  Carlos Reutemann
| Williams-Ford
| 1:13,27
| + 0,63
|-
! 5
| 5
|  Nelson Piquet
| Brabham-Ford
| 1:13,60
| + 0,96
|-
! 6
| 8
|  Alain Prost
| McLaren-Ford
| 1:13,63
| + 0,99
|-
! 7
| 6
|  Ricardo Zunino
| Brabham-Ford
| 1:14,18
| + 1,54
|-
! 8
| 11
|  Mario Andretti
| Lotus-Ford
| 1:14,24
| + 1,60
|-
! 9
| 9
|  Jan Lammers
| ATS-Ford
| 1:14,42
| + 1,78
|-
! 10
| 31
|  Eddie Cheever
| Osella-Ford
| 1:14,42
| + 1,78
|-
! 11
| 29
|  Riccardo Patrese
| Arrows-Ford
| 1:14,43
| + 1,79
|-
! 12
| 7
|  John Watson
| McLaren-Ford
| 1:14,57
| + 1,93
|-
! 13
| 12
|  Elio de Angelis
| Lotus-Ford
| 1:14,58
| + 1,94
|-
! 14
| 30
|  Jochen Mass
| Arrows-Ford
| 1:14,80
| + 2,16
|-
! 15
| 3
|  Jean-Pierre Jarier
| Tyrrell-Ford
| 1:14,82
| + 2,18
|-
! 16
| 4
|  Derek Daly
| Tyrrell-Ford
| 1:14,96
| + 2,32
|-
! 17
| 34
|  Emilio de Villota
| Williams-Ford
| 1:15,04
| + 2,40
|-
! 18
| 21
|  Keke Rosberg
| Fittipaldi-Ford
| 1:15,10
| + 2,46
|-
! 19
| 20
|  Emerson Fittipaldi
| Fittipaldi-Ford
| 1:15,17
| + 2,53
|-
! 20
| 17
|  Geoff Lees
| Shadow-Ford
| 1:15,70
| + 3,06
|-
! 21
| 14
|  Patrick Gaillard
| Ensign-Ford
| 1:15,95
| + 3,31
|-
! 22
| 18
|  David Kennedy
| Shadow-Ford
| 1:16,44
| + 3,80
|-
! WD
| 1
|  Jody Scheckter
| Ferrari
| 
| 
|-
! WD
| 2
|  Gilles Villeneuve
| Ferrari
| 
| 
|-
! WD
| 15
|  Jean-Pierre Jabouille
| Renault
| 
| 
|-
! WD
| 16
|  Rene Arnoux
| Renault
| 
| 
|-
! WD
| 22
|  Patrick Depailler
| Alfa Romeo
| 
| 
|-
! WD
| 23
|  Bruno Giacomelli
| Alfa Romeo
| 
| 
|-
! DNA
| 50
|  Eliseo Salazar
| RAM Williams-Ford
| 
| 
|-
! DNA
| 41
|  Brian Henton
| Ensign-Ford
| 
| 
|}

Dirka

Dirka

Formula 1 sezona 1980
1980